Syrnola är ett släkte av snäckor. Syrnola ingår i familjen Pyramidellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Syrnola